Název Dachov má více sídel:
 Dachov (Miřetice) – část obce Miřetice v okrese Chrudim
 Dachov (Vlachovo Březí) – část města Vlachovo Březí v okrese Prachatice

Podobný název 
 Dachovy – osada (s koupalištěm „Dachova“) města Hořice v okrese Jičín

Externí odkazy